Kim Philby (Harold Philby) (1912-1988), agent britannique, agent double pour l'Union soviétique, fils de St. John Philby ; 
 St. John Philby (Harry St. John Bridger Philby ; Jack Philby ; Sheikh Abdullah) (1885-1960), espion britannique, explorateur, écrivain, et ornithologue, père de Kim, d’où : 
 le nom de l’expédition Ryckmans-Philby-Lippens (1951),  
 le nom de la perdrix de Philby.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais